Ла-Весилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 44,48 км². Население — 441 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона